Tánc:

 bécsi keringő
 angol keringő

Több galambfajta neve, lásd Magyar galambfajták listája